Steinrausch bezeichnet folgende Orte:

 Steinrausch (Saarlouis), Stadtteil von Saarlouis
 Steinrausch (Langenfeld), Siedlung in Langenfeld (Rheinland)
 Steinrausch (Olmscheid), Weiler der Ortsgemeinden Olmscheid und Kickeshausen im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz